Paroxyaena (Пароксијаена — „близак Оксијаени”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Paroxyaenini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Paroxyaena galliae је тежила око 52,78 kg, а врста Paroxyaena pavlovi око 46,72 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paroxyaena.
 }}

Временска распрострањенст рода Paroxyaena унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе